Le Casino de Morges situé en face du débarcadère de la CGN est une belle batisse du bord du lac. 

Restaurant brasserie, lounge et salle de spectacle Belle Epoque.

Histoire 
Le Casino de Morges a été inauguré le .

Construit entre 1898 -1900 par les architectes Borgeaud et Meyer, il était destiné à être une salle de spectacle avec un café-restaurant.

Références 

Bâtiment à Morges
Bien culturel d'importance régionale dans le canton de Vaud